Кубок Либертадорес 1975 — 16-й розыгрыш Кубка Либертадорес по футболу, проводимый под эгидой КОНМЕБОЛ. Победителем вновь стал «Индепендьенте».

Четвертьфиналы

Группа 1

Плей-офф

Группа 2

Группа 3

Группа 4

Группа 5

Полуфиналы

Группа A

Группа B

Финал

Плей-офф

Чемпион

Ссылки 
 Кубок Либертадорес 1975 на сайте RSSSF
 Кубок Либертадорес 1975 на Торсиде

Футбол в Южной Америке в 1975 году
Кубок Либертадорес